

Patronyme 

 Andreas Dittmer né le  à Neustrelitz : céiste allemand pratiquant la course en ligne ;
  Anja Dittmer née le  à Neubrandenbourg : triathlète professionnelle allemande.